Андрушівська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні та Росії в XIX — першій чверті XX століття:

 Андрушівська волость — Житомирського повіту Волинської губернії;
 Андрушівська волость — Липовецького повіту Київської губернії.